Hélice, ville portuaire de la Grèce antique
 Hélicé, un satellite naturel de Jupiter.

Voir aussi